«Виктор и Виктория» () — фильм немецкого режиссёра Рейнгольда Шюнцеля, музыкальная комедия 1933 года.

Сюжет 
Начало 1930-х годов, Германия. Сюзанна Лор — открытая, несколько наивная девушка, мечтающая о сценической славе. В театральном агентстве она случайно знакомится с Виктором Хемпелем, немолодым и неудачливым актёром, исполняющим роли из амплуа травести в небольших кабаре. Тот берётся опекать Сюзанну. Однажды, когда из-за болезни Виктор не может выйти на сцену, ему в голову приходит мысль сделать из Сюзанны вне сцены актёра-мужчину Виктора, который по вечерам блистал бы как травести Виктория в образе «Леди Севильи». Посулами успеха и славы он уговаривает девушку на этот подлог. Для начала пара отправляется на гастроли в Лондон. Там они знакомятся с театралом из высшего общества Робертом. Случайно подслушав разговор актёров, Роберт узнаёт тайну Виктора-Виктории. Желая поучаствовать в необычном приключении, он заводит с «ним» дружбу и с нескрываемым удовольствием заставляет «его» пережить такие «мужские ритуалы», как крепкая выпивка, флирт с дамами, драка в баре и так далее. Утром Виктора-Викторию ждёт ещё одно испытание, подстроенное Робертом — процедура бритья у парикмахера. Комичные ситуации сюжета чередуются с вокальными и танцевальными номерами.

Офицеры полиции нравов, проверяя слухи о том, что актёр Виктор всё-таки женщина, прибывают за кулисы музыкального театра. По стечению обстоятельств они застают в гримёрной подлинного Виктора — мужчину, и удаляются, убеждённые в отсутствии какого-либо мошенничества. С этого момента на сцену выходит только Хемпель, а его шоу становится чрезвычайно популярным.

В ролях 
 Рената Мюллер — Сюзанна Лор / Виктор / Виктория
 Герман Тимиг — Виктор Хемпель
 Хильде Хильдебранд
 Антон Уолбрук — Роберт

Культурное влияние 
Фильм «Виктор и Виктория», премьера которого состоялась в декабре 1933 года (с назначением Гитлера рейхсканцлером в стране стала активно формироваться идеология национал-социализма), стал последним культурным событием так называемого инновационного комедийного кинематографа Веймарской республики. Режиссёр Рейнгольд Шюнцель эмигрировал из Германии в 1937 году, актёр Антон Уолбрук — в 1936, Рената Мюллер практически перестала сниматься.

Картина стала основой для многочисленных ремейков и подражаний: «В первую очередь — девушка» («First a Girl», Великобритания, 1935 год), «Сильвия Скарлетт» («Sylvia Scarlett», США, 1935 год), «Виктор и Виктория» («Viktor und Viktoria», ФРГ, 1957 год), «Виктор/Виктория» («Victor/Victoria», США/Великобритания, 1982 год) и других.

Критика 
 Немецкая энциклопедия мирового кинематографа (Lexikon des internationalen Films) называет этот мюзикл Рейнгольда Шюнцеля обаятельным, остроумным и остающимся до сих пор современным фильмом студии UFA.

См. также 
 Петер
 Князёк

Примечания

Ссылки 
 
 
 Viktor und Viktoria на Virtual History.
 Viktor und Viktoria на filmportal.de

Кинокомедии Германии
Музыкальные фильмы Германии
Чёрно-белые фильмы Германии
Фильмы на немецком языке
Фильмы ЛГБТ-тематики Германии